Russia 
Kalininskij rajon, rajon dell'oblast' di Saratov 
Kalininskij rajon, rajon dell'oblast' di Tver' 
Kalininskij rajon, rajon del kraj di Krasnodar
Kalininskij rajon, rajon di San Pietroburgo

 Ucraina 
Kalininskij rajon, rajon dell'oblast' di Donec'k

Pagine correlate 
Kalinin
Kalininskaja